Boran bezeichnet:

 Borana, eine Ethnie in Äthiopien, Kenia und Somalia
 Boran (Rind), ein mittelgroßes Zebu aus Äthiopien und Kenia
 Borane, bestimmte Vertreter der Borwasserstoffe
 Boran, Handelsname für Borosilikatglas

Personenname
 Boran von Persien, erste Frau die auf den persischen Königsthron gelangte und gleichzeitig eines der letzten Mitglieder der Sassaniden-Dynastie

Familienname
 Behice Boran (1910–1987), türkische Soziologin und Politikerin
 Orhan Boran (1928–2012), türkischer Fernsehmoderator

Orte
 Boran-sur-Oise, eine Gemeinde im französischen Département Oise

Siehe auch:
 Boraner, antiker Stamm am Schwarzen Meer im 3. Jhd.